Viano steht für:

 Viano (Brusio) eine Fraktion der Gemeinde Brusio im Val Poschiavo, Kanton Graubünden, Schweiz
 ein Modellname des Mercedes-Benz Baureihe 639
 Viano (Emilia-Romagna), ein Ort in der Region Emilia-Romagna in Italien

den Nachnamen folgender Personen:

 Emilio C. Viano (* 1942), US-amerikanischer Kriminologe